Димко А. Радев, известен като Димко паша, е изявен деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Радев е роден в 1810 година във Велес, тогава в Османската империя. Учи във Велес при Митре Българмицев. По-късно се преселва в Битоля и се занимава с търговия. Става доставчик на гарнизона Битоля (1853 - 1863). Димко паша е виден деец за българска църковна независимост, от 1868 година е член на българската черковно-училищна община. Той привлича първите учителки - Неделя Петкова и дъщеря ѝ Станислава Караиванова за Битолското българско девическо училище.

Баща е на общественика Петър Радев и дядо на политика от Прогресивнолибералната партия, министър на просвещението и подпредседател на Върховния македоно-одрински комитет Александър Радев, както и на дипломата Георги (Гоце) Радев. Дъщеря му Мария е женена за Никола Робев.

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени във Велес
Членове на Битолската българска община